Lee Cronbach (1916–2001), US-amerikanischer Psychologe
 Cronbachsches Alpha

Siehe auch:
 Kronbach